Жеребьёвка отборочного турнира чемпионата мира 2006 прошла в Франкфурте 5 декабря 2003 года. В группу 8 зоны УЕФА попали сборные по футболу следующих стран: Швеция, Хорватия, Болгария, Исландия, Венгрия и Мальта. Матчи в группе 8 прошли с 4 сентября 2004 года по 12 октября 2005 года.

Победитель группы, Хорватия, попала на прямую в финальную стадию чемпионата мира 2006 года. Швеция попала в число двух лучших, занявших второе место, и также квалифицировалась на "мундиаль".

Результаты

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

6 тур

7 тур

8 тур

9 тур

10 тур

11 тур

12 тур

13 тур

Бомбардиры 
Забито 99 голов за 30 матчей (3,3 гола за матч).

8 голов

 Златан Ибрагимович

7 голов

 Димитр Бербатов
 Фредди Юнгберг

6 голов

 Эйдур Гудьонсен

5 голов

 Дарио Срна
 Хенрик Ларссон

4 гола

 Золтан Гера
 Дадо Пршо

3 гола

 Мартин Петров

2 гола

 Христо Янев
 Чавдар Янков
 Петер Райчи

 Шандор Торгелле
 Бошко Балабан
 Нико Кранчар

 Игор Тудор
 Кристиан Вильхельмссон
 Андерс Свенссон

1 гол

 Георги Илиев
 Здравко Лазаров
 Стилиян Петров
 Петер Ковач
 Имре Сабич
 Акос Такаш
 Сабольч Хусти
 Кари Арнасон
 Триггви Гюдмюндссон
 Вейгар Палл Гуннарссон

 Индриди Сигурдссон
 Кристиан Сигурдссон
 Гретар Стейнссон
 Гуннар Торвальдссон
 Херманн Хрейдарссон
 Этьен Барбара
 Майкл Мифсуд
 Брайан Саид 
 Стивен Уэлман
 Марко Бабич

 Иван Класнич
 Нико Ковач
 Йосип Шимунич
 Маркус Альбек
 Улоф Мельберг
 Ким Чельстрём
 Эрик Эдман
 Юхан Эльмандер
 Маттиас Юнсон

1 автогол

 Габор Гиепеш (в матче против Хорватии)
 Брайан Саид (в матче против Венгрии)

Ссылки 
 World Cup 2006 Qualifying
 Allworldcup

2004 год в футболе
2005 год в футболе
Отборочный турнир